Die Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1927 war die dritte offiziell ausgetragene Meisterschaft in der Tschechoslowakei. Sie wurde in der so genannten Kvalifikační soutěž Středočeské 1. ligy im Frühjahr 1927 ausgespielt.

Sparta Prag gewann zum fünften Mal den Meistertitel.

Vereine 
Die Klubs und Verband vereinbarten im Frühjahr 1927 eine Qualifikationsrunde zur Meisterschaft 1927/28 auszutragen. Daran nahmen die acht bestplatzierten Mannschaften der Saison 1925/26 teil. Die Teams spielten jeweils einmal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Ergebnisse

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1927
Fußballsaison 1927